Frederic (Wisconsin)
Frederik (jongensnaam)